gmina Biskupice – gmina wiejska w powiecie wołkowyskim w województwie białostockim
 gmina Biskupice – gmina wiejska w powiecie lubelskim w guberni lubelskiej

Zobacz też 
 Biskupice (gmina)